Escou – miejscowość we Francji
 Escou – rzeka we Francji